Pet mogili peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Пет могили) :
Pet mogili, village bulgare de l'obchtina de Nikola Kozlevo, situé dans l'oblast de Choumen ;
Pet mogili, village bulgare de l'obchtina de Nova Zagora, situé dans l'oblast de Sliven.